so: per derivació onomatopèica, truc es refereix a un colp o topada de dues coses, especialment quan una és una pedra, bola o còdol, o quan es truca a una porta.
 jocs: Nom donat a diversos tipus de boles o pedres redones, com les de billar. Per extensió, nom de diversos jocs jugats amb boles que es llancen entre dos o més jugadors.
 joc de cartes: Joc de baralla molt estés pel País Valencià. Vegeu Joc del truc.
 màgia: recurs enginyós per a fer semblar alguna cosa que no és. Vegeu màgia.
 escoltisme: unitat escolta que comprèn nois i noies d'entre 17 i 19 anys.